

Geografia

Romania
 Sinești, comune del distretto di Ialomița
 Sinești, comune del distretto di Iași
 Sinești, comune del distretto di Vâlcea

Moldavia
 Sinești, comune del distretto di Ungheni